Вьетнамский ледяной кофе (, «ледяной кофе», разновидность: вьетнамский ледяной кофе с молоком ()) — традиционный вьетнамский напиток, приготавливаемый из молотого кофе тёмной обжарки, который пропускается через фильтр в чашку со сгущённым молоком, после чего в напиток добавляется лёд.

История напитка 
Кофе был завезён во Вьетнам французскими колонистами в XIX веке. В связи с нехваткой свежего молока, местное население стало заменять его сгущённым.

Вьетнамские эмигранты позднее ввели практику добавления в ледяной кофе цикория. В таком виде «Вьетнамский ледяной кофе» известен в США.

Примечания

Ссылки 

 История Вьетнамского ледяного кофе и пошаговый рецепт 

Кофейные напитки
Вьетнамская кухня